Kobešćak est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Vjekoslav Kobešćak (né en 1974), joueur de water-polo croate ;
 Zdenko Kobešćak (né en 1943), footballeur yougoslave.

Notes et références